Tivoli  o Tívoli , ciutat del Laci a la província de Roma (Itàlia)
 Tivoli (Nova York), vila al comtat de Dutchess a l'estat de Nova York 
 Tivoli Gardens FC, club jamaicà de futbol de la ciutat de Kingston 
 Bisbat de Tívoli
 Jardins de Tivoli o simplement Tivoli, parc d'atraccions de Copenhaguen, Dinamarca 
 Teatro Tivoli, teatre a l'avinguda da Liberdade de Lisboa (Portugal)
 Teatre Tívoli, diversos indrets